Als Lion-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 eine Klasse von zwei 64-Kanonen-Linienschiffen der französischen Marine, siehe Lion-Klasse (1751)
 eine Klasse von drei Schlachtkreuzern der britischen Marine, siehe Lion-Klasse (1910)
 eine Klasse von vier geplanten Schlachtschiffen der britischen Marine, siehe Lion-Klasse (1939)